Ez a lista a Big Time Rush című amerikai sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

A Big Time Rush amerikai zenés sorozat, amelyet Scott Fellows alkotott. Amerikában 2009. november 28. és 2013. július 25. között futott a Nickelodeonon. Magyarországon 2011. március 5. és 2015. szeptember 5. között futott szintén a Nickelodeonon. A sorozat főszereplői Kendall Schmidt, James Maslow, Carlos PenaVega, Logan Henderson és Ciara Bravo.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad (2009-2010)

2. évad (2010-2012)

Film (2012)

3. évad (2012)

4. évad (2013)

TV különkiadások

Jegyzetek 

Big